Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen